Хадо́н (, Hadong-gun) — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.

Является членом движения «Медленный город» ( Cittaslow).

История 
Человеческие поселения на месте Хадона известны с древнейших времён. Во эпоху племенного союза Чингук здесь находилось поселение под названием Тасачхон (земля больших песков), а позже здесь располагалось племя Нанногук, одно из двенадцати племён, составлявших племенной союз Пёнхан. Согласно «Самгук саги» в период Трёх государств, здесь располагался уезд Хандаса, который в 757 году, во время правления вана Кёндока, был переименован в Хадон. В эпоху Корё Хадон сохранил своё название, изменив административный статус с гуна на хён. В 1414 году название было сменено на Ханам, а в 1740 году Хадону опять вернули прежнее название.

География 
Хадон расположен в западной части провинции Кёнсан-Намдо, что на юге Корейского полуострова. На востоке граничит с Чинджу и Сачхоном, на западе — с провинцией Чолла-Намдо, на юге — с Намхэ и на севере — с Санчхоном и Хамяном. Ландшафт преимущественно горный — на территории уезда находится часть Национального парка Чирисан. Крупнейшая река, протекающая по территории уезда — Сомджинган.
Климат, как и в остальной части полуострова муссонный, среднегодовая температура составляет 13,4 ℃ (2004 год), среднегодовое количество осадков — 1876 мм (самый высокий в стране показатель).

Административное деление 
Хадон административно делится на 1 ып и 12 мёнов:

Экономика 
В настоящее время в Хадоне действует свободная экономическая зона. Предприятия этой зоны расположены в строящемся на берегу моря районе площадью 12,6 км². Общая стоимость проекта свободной экономической зоны составляет около 1,2 трлн вон (около 1 млрд долларов США).

Туризм и достопримечательности 
 Национальный парк на горе Чирисан. Хадон делит территорию этого национального парка с несколькими другими соседними уездами. Здесь расположены живописные водопады Ыйсон и Пулиль.
 Буддийские храмы эпохи Объединённого Силла Чильбульса и Ссангеса.
 Традиционная даоистская деревня. Здесь в условиях, максимально приближенных к условиям жизни средневековой Кореи, живут около 100 человек.
 Самсонгун — древний буддийский монастырь. В отличие от даоистской деревни, монастырь закрыт для посещения туристами, здесь до сих пор живут монахи и изучаются основы сон-буддизма.
 Ежегодный чайный фестиваль, проходящий в конце весны каждого года.

Символы 
Как и остальные города и уезды в Южной Корее, Хадон имеет ряд символов:
 Дерево: гингко — символизирует силу и доброту.
 Птица: голубь — является символом мира.
 Цветок: азалия — является символом успеха и процветания.
 Маскот: весёлый мальчик по имени Тасадоль.

Города-побратимы 
Хадон является городом-побратимом следующих городов:

  Анян, Республика Корея
  Кванъян, Республика Корея
  Кодже, Республика Корея
  Сондонгу, Республика Корея
  Хэундэгу, Республика Корея
  Чжанцю, Китай
  Яань, Китай
  Чжанцзяцзе, Китай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт уезда
 Страница уезда в вики-энциклопедии Galbijim
 Достопримечательности Хадона
 

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Намдо